La conquista del West (The Plainsman) – film del 1936 diretto da Cecil B. De Mille
La conquista del West  (How the West Was Won) – film del 1962, diretto da Henry Hathaway, George Marshall e John Ford

Alla conquista del West (How the West Was Won) – serie televisiva statunitense del 1976